Anna Catharina Kettler, vrouwe van Mellrich en Ambothen, een dochter van Johan van Kettler-Nesselradt en Agnes Schenk von Nideggen
 Anna Kettler (1345-), dochter van Conrad IV Kettler en Mathilde van Soest